Kalliapseudes är ett släkte av kräftdjur. Kalliapseudes ingår i familjen Kalliapseudidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Kalliapseudes